Wladimir Putschkow ist der Name folgender Personen:

* Wladimir Andrejewitsch Putschkow (* 1959), russischer General und Politiker
 Wladimir Wladimirowitsch Putschkow (* 1952), russischer Schauspieler